Meadowcroft steht für:

 Meadowcroft, ein archäologischer Fundort im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania

Meadowcroft ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Meadowcroft (1946–2015), englischer Billardspieler und -trainer
 Thomas Meadowcroft (* 1972), australischer Komponist
 William Henry Meadowcroft (1853–1937), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor und Sekretär von Thomas Alva Edison